Salvador Canals ist der Name folgender Personen:

*Salvador Canals Frau (1893–1958), spanischer Ethnologe
Salvador Canals Navarrete (1920–1975), spanischer Jurist
Salvador Canals Vilaró (1867–1938), spanischer Politiker und Journalist